Contea di King o King County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di King (Texas)
 Contea di King (Washington)

Può riferirsi anche alla seguente contea:
 Contea di King (Nuovo Galles del Sud) – in Australia